Уолтер Хангерфорд (; 1502/03 — 28 июля 1540, Тауэр-Хилл, Лондон, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Хангерфорд из Хейтсбери с 1536 года. Придворный короля Англии Генриха VIII, был казнён за симпатии к католикам в один день со своим покровителем — Томасом Кромвелем.

Биография 
Уолтер Хангерфорд принадлежал к старинной семье, представители которой в XIV—XV веках носили баронский титул и владели обширными землями в Уилтшире и Корнуолле. Уолтер был правнуком 3-го барона Хангерфорда, казнённого в 1464 году, во время войн Алой и Белой розы, внуком сэра Уолтера Хангерфорда из Фарли и единственным сыном сэра Эдварда Хангерфорда, умершего в 1522 году, от его первого брака с Джейн ла Зуш (дочерью 7-го барона Зуша из Харингуорта). Второй женой Эдварда была некая Агнес, вдова Джона Котелла. Вскоре после смерти Эдварда выяснилось, что своего первого мужа она задушила, и в 1523 году её повесили в Тайберне вместе с одним из сообщников.

Уолтер родился в 1502 или 1503 году. В год смерти отца он появился при дворе и стал одним из сквайров, прислуживавших королю Генриху VIII. Известно, что в 1529 году Уолтер получил от монарха разрешение продать часть своих земель. После 1532 году ему покровительствовал тесть, Джон Хасси, 1-й барон Хасси: этот лорд представил зятя Томасу Кромвелю (самому влиятельному из советников Генриха VIII) и добился для него в 1533 году должности шерифа Уилтшира. Кромвель в июне 1535 года подал королю меморандум о необходимости наградить Хангерфорда за его «добрые дела». В результате 27 апреля или 8 июня 1536 года тот был вызван в парламент как барон Хангерфорд из Хейтсбери.

Когда Кромвеля сместили и обвинили в измене, Хангерфорд тоже был арестован согласно особому акту парламента. В предъявленных ему обвинениях фигурировали предоставление приюта изменнику-капеллану Уильяму Бёрду, который сочувствовал «Благодатному паломничеству», гадания относительно того, сможет ли король подавить католическое восстание, и относительно даты смерти короля, а также гомосексуализм. Хангерфорд был приговорён к смерти и обезглавлен вместе с Кромвелем на Тауэрском холме 28 июля 1540 года, а его титул и земли отошли короне. Согласно свидетельствам очевидцев, перед казнью барон вёл себя как безумец.

Семья 
Уолтер Хангерфорд был женат трижды — на Сьюзан Дэнверс (дочери сэра Джона Дэнверса), Элис Сэндис (дочери Уильяма Сэндиса, 1-го барона Сэндиса) и Элизабет Хасси (дочери Джона Хасси, 1-го барона Хасси). В первом браке родились сын Уолтер и две дочери, имена которых неизвестны; во втором браке на свет появились Эдвард, Элеанора (жена Уильяма Мастерса и Джона Хангерфорда), Мария (жена Томаса Бакера) и Анна.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Хангерфорд
Бароны Англии XVI века
Обезглавленные в Англии
Казнённые при Генрихе VIII
Главные шерифы Уилтшира
Хангерфорды